Sorbets (Gers)
 Sorbets (Landes)